Die Tour de France für Automobile 1951 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 30. August bis 12. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Erst spät, im Herbst 1950, entschlossen sich die Verantwortlichen des französischen Automobilclubs, die Tour Auto erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auszutragen. Spät insofern als zu diesem Zeitpunkt in Europa alle großen Rennen, die durch den Krieg eine Unterbrechung erfahren hatten, schon wieder ausgetragen wurden. Die Mille Miglia erlebte bereits 1947 ihre Wiedereinführung, die Targa Florio 1948 und seit 1949 gab es in Le Mans wieder das 24-Stunden-Rennen. 1950 wurde auch die Formel-1-Weltmeisterschaft für Monoposto-Fahrzeuge eingeführt.

Die Tour startete in Nizza und führte über 5239 km und sechs Etappen wieder nach Nizza zurück. Am Start waren 97 Zweierteams, von denen 77 ins Ziel kamen. Die Gesamtwertung gewann das französische Duo Pierre Boncompagni und Alfred Barraquet, das einen Dreifachsieg für Ferrari anführte. Die Damenwertung gewannen die Hammersly-Schwestern auf einem Peugeot 203, die Vierzigste in der Gesamtwertung wurden.

Am Start war auch der französische Automobilpionier Jules Goux, der 1913 als erster Europäer das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis gewinnen konnte. Mit seiner Ehefrau als Beifahrerin beendete er das Rennen als 25. der Gesamtwertung.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet:97
 Gestartet: 97
 Gewertet: 77
 Rennklassen: 4
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1951
Motorsportveranstaltung 1951